Giovanni Garzoni – medico, storico e umanista italiano
 Giovanni Garzoni – politico e diplomatico italiano